Tzu-po kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zibo, ort, Shandong, 
 Boshan (ort i Kina), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar